Siquet ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Siquet (* 2002), belgischer Fußballspieler
 Louis Siquet (* 1946), belgischer Politiker